Carver se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary Carver
 George Washington Carver